Николай Георгиевич Макаров:* Макаров, Николай Георгиевич (? — ?) — советский футболист.
 Макаров, Николай Георгиевич (род. 1955) — советский и российский математик.